Danmarksserien for herrer 2021-22 (forkortet DS, Herre-DS og Danmarksserien) var den femtebedste fodboldrække og den øverste amatørrække for herreseniorspillere i det danske ligasystem i sæsonen 2021-22. Turneringen administreredes af Dansk Boldspil-Unions turneringsudvalg (DBU Turneringer). Sæsonen 2021-22 var den første som landets femtebedste række efter indførelsen af 3. division.

Struktur 

Turneringen bestod af 40 hold – 20 hold øst for Storebælt og 20 hold vest for Storebælt – fordelt i fire puljer med 10 hold i hver pulje. Holdene vest for Storebælt inddeltes i to puljer, pulje 3 og 4, og fordelingen skete primært efter geografiske kriterier. Øst for Storebælt fordeltes holdene i to puljer, pulje 1 og 2, efter lodtrækning, således at nedrykkerne fra 2. division i 2020-21, samt de øverste placerede hold fra den foregående sæson i Danmarksserien fordeltes ligeligt ved lodtrækning i de to puljer. De laveste placerede hold fra den foregående sæson samt oprykkerne fra lokalunionerne, fordeltes herefter ligeledes ved lodtrækning mellem de to øst-puljer.

Turneringen afvikledes ved at hvert hold spillede tre kampe mod hvert af de øvrige hold i puljen.

Oprykning 

Fra hver af de 4 puljer rykkede det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i 3. division. Kun hold fra klubber, der ikke i forvejen havde et hold i Danmarksturneringen, var oprykningsberettigede.

Nedrykning 

I alt otte hold rykkede ned i de lokale serier. Fordelingen af nedrykkere mellem de fire puljer afhang af den geografiske fordeling af nedrykkerne fra 3. division i samme sæson. Eftersom alle fire nedrykkere fra 3. division var placeret øst for Storebælt, hvilket medførte, at der skulle de otte nedrykkede fra Danmarksserien blev fordelt på to hold vest for Storebælt og seks hold øst for Storebælt. I praksis betød dette, at holdene der sluttede som nr. 10 i pulje 3 og 4 (vest-puljerne), rykkede ned sammen med holdene, der sluttede som nr. 8, 9 eller 10 i pulje 1 og 2 (øst-puljerne).

Hold

Stilling

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Pulje 4 

Fodboldsæson 2021-22
Sport i Danmark i 2022